In die Gattung T 21 ordneten die Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen im Zuge der Anpassung ihres Nummerierungssystems an das der Preußischen Staatseisenbahnen im Jahr 1906 verschiedene Schmalspur-Lokomotiven der bisherigen Gattung E ein:

Elsaß-Lothringische E 1
Elsaß-Lothringische E 4
Elsaß-Lothringische E 5

Dabei handelte es sich um meterspurige dreifach gekuppelte Nassdampf-Lokomotiven mit Zwillingstriebwerken. Die drei Lokomotiven der ehemaligen Gattung E 1 wurden 1890 von Krauss in München gebaut, die vier der ehemaligen Gattung E 5 im Jahr 1899 vom selben Hersteller. Von der ehemaligen Gattung E 4 gab es nur ein Exemplar, das 1891 von Grafenstaden gebaut wurde. 1912 wurden die Lokomotiven der Gattung T 21 in die neue Gattung T 31 eingeordnet.

1919 übernahm die französische Staatsbahn Réseau ferroviaire d'Alsace-Lorraine (AL) die Lokomotiven und führte das Nummerierungssystem weiter. Die Lokomotiven der ehemaligen Gattung T 21 wurden bis 1925 ausgemustert.

Literatur 
 Jean-Marc Dupuy, Jean Buchmann, Bernard Mayer: L'encyclopédie des Chemins de Fer d'Alsace Lorraine, Loco revue, Paris 1998, ISBN 2-903651-29-9
 Lothar Spielhoff: Dampflokomotiven – Bahnen in Elsaß-Lothringen, Alba, Düsseldorf 1991, ISBN 3-87094-142-1

Einzelnachweise 

T 21
Tenderlokomotive Achsfolge C